Возрожде́ние () — политическая партия в Болгарии, основанная Костадином Костадиновым в 2014 году.

История 
В июне 2014 Костадин Костадинов сообщил журналистам, что 2 августа в том же году в городе Плиска пройдет учредительное собрание, которое создает партию «Возрождение». Инициаторы выбрали день, в который отмечается годовщина Илинденского восстания.

В марте 2022 года представители партии в парламенте предложили ввести квоты на государственных каналах телевидения и радио (БНТ и БНР) — не менее 50 % болгарской музыки в эфире. Подобные квоты, по утверждению представителей партии, действуют в Бельгии, Дании, Греции, Франции, Эстонии и других странах Европы.

6 апреля 2022 года партия организовала в центре Софии на площади Народного собрания массовый митинг «Вместе за Болгарию». По его итогам в парламент было передано требование отказаться от военной помощи «любой из сторон» конфликта на Украине, а также от размещения на болгарской территории вооружений, «дальнобойность которых могла бы угрожать какой-либо из враждующих сторон». Проведённое в конце марта социологическое исследование показало, что лишь 16 % болгар поддерживают предоставление военной помощи Украине, при этом помощь украинским беженцам одобряют 53 % опрошенных.

4 мая 2022 Костадин Костадинов объявил что «Возрождение» не признаёт действующую власть легитимной и назвал её преступной. Он также призвал болгарских граждан к гражданскому неповиновению. Парламентская фракция «Возрождения» успешно бойкотировала (вместе с ГЕРБ, «Есть такой народ» и ДПС) заседания парламента 23 июня после вынесения вотума недоверия правительству Кирила Петкова, кворум не собрался.

В сентябре представители «Возрождения» сообщили о планах приватизировать софийского поставщика теплоснабжения «Топлофикация София» и потребовали прозрачности этого процесса. Именно инфляция и энергетический кризис вызывают в 2022 году наибольшее беспокойство у болгарского избирателя по данным опросов (40 % и 19 % соответственно).

Участие в выборах

Парламентские выборы

2017 год 
ЦИК зарегистрировала партию «Возрождение» для участия в парламентских выборах 26 марта 2017 года. После загрузки номер партии в избирательном бюллетене был № 14. Партия не участвует в парламент. 

апрель 2021 год

На выборах 4 апреля, партия получила 78 414 голосов, чего не хватило для прохождения в парламент.

июль 2021 год

На выборах 11 июля партия набрала 82 147 голосов, чего снова не хватило для прохождения в парламент.

ноябрь 2021 год

На выборах, состоявшихся 14 ноября, Партия Возрождения получила 127 568 голосов и 13 мест в Национальном собрании Болгарии. На этих выборах партия впервые прошла в Национальное собрание.

2022 год

Партия «Возрождение» участвует в выборах 2 октября 2022 года. По августовским опросам «Тренда», опубликованным в болгарской газете «Труд», за партию собираются голосовать 10,3% избирателей (по опросам в июле — 9,6%). Такой исход может удвоить количество мест партии в Народном собрании Болгарии.
На парламентских выборах в Болгарии, состоявшихся 2 октября 2022 года, партия Костадинова набрала 254 952 голоса и получила 27 депутатских мандатов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный канал движения «Возрождение» на YouTube 
 

Националистические партии Болгарии